Mužská čtyřhra Rio Open 2018 probíhala ve druhé polovině února 2018. Do deblové soutěže riodejaneirského tenisového turnaje nastoupilo šestnáct dvojic. Obhájcem titulu byla španělská dvojice Pablo Carreño Busta a Pablo Cuevas, jejíž členové se před zahájením odhlásili.

Vítězem se stal španělský nenasazený pár David Marrero a Fernando Verdasco, který ve finále zdolal chrovatsko-rakouskou dvojici Nikola Mektić a Alexander Peya. Po dvousetovém průběhu 5–7 a 7–5 rozhodl až supertiebreak nejtěsnějším poměrem míčů [10–8]. Oba šampioni si do žebříčku ATP připsali 500 bodů a získali sedmou společnou trofej. Marrero vybojoval čtrnáctý deblový titul na okruhu ATP Tour a pro Verdasca to bylo osmé takové turnajové vítězství.

Marrero s Verdascem se stali prvními šťastnými poraženými kvalifikanty od října 2014, kteří vyhráli deblový turnaj ATP.

Nasazení párů 
  Łukasz Kubot /  Marcelo Melo (čtvrtfinále)
  Jamie Murray /  Bruno Soares (semifinále)
  Juan Sebastián Cabal /  Robert Farah (1. kolo)
  Santiago González /  Julio Peralta (čtvrtfinále)

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Rio Open
Tenis v Brazílii v roce 2018
ATP World Tour 2018